L'Hemosonic è un apparecchio per il monitoraggio emodinamico non invasivo.

Modalità di funzionamento 
L'apparecchio si basa sul rilevamento contemporaneo del flusso ematico aortico e del diametro della aorta toracica battito-battito. Il rilevamento viene eseguito in tempo reale da un doppio trasduttore ecografico e doppler inserito in esofago. Lo strumento nasce sostanzialmente come apparecchio per l'impiego in sala operatoria per la conduzione di anestesia generale in pazienti critici. Esso si affianca ad una nutrita schiera di strumenti che rispetto allo storico catetere di Swan-Ganz presenta una scarsa invasività, una facilità di uso superiore ed un basso rischio iatrogeno.

Strumenti diagnostici